est une expression en anglais signifiant « L'Homme qui ». Elle peut faire référence à :

 , film américain de Maxwell Karger sorti en 1921 ;
 , pièce de théâtre de Peter Brook et  ;
 , album de Travis sorti en 1999.

Voir aussi